Миранда-де-Асан ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 24,07 км². Население — 458 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 8 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки